Франче́ско Казано́ва (; 1727, Лондон — 1802, под Мёдлингом) — живописец-баталист и пейзажист, брат знаменитого авантюриста Джакомо Казановы и художника Джованни Баттиста Казанова.

Биография 
Родился в Лондоне, где в это время выступали его родители — танцовщик Гаэтано Казанова (1697—1733) и актриса Жанетта Фарусси (1707—1776). Помимо Джакомо, имел ещё одного брата — Джованни, в дальнейшем художника и художественного педагога, профессора Дрезденской академии художеств.

В начале своей художественной карьеры изучал произведения Жака Куртуа и Филипса Воувермана. Обучался в мастерских Джованни Гварди, Франческо Симонини и Антонио Джоли. В 1751 году закончил своё художественное образование под руководством Шарля Парроселя, в Париже. В 1758 году работает в Париже как Вольный художник. Хорошую рекламу художнику сделали положительные отзывы Дени Дидро. В 1761 году избран в сверхштатные члены Французской королевской академии (полное членство — с 1763), а затем получил заказ от императрицы Екатерины II написать картины русских побед над турками. В 1770 выставил цикл из четырёх «Сцен бедствий», которые были приобретены финансистом и композитором Жаком Делабордом в подарок королю.

Помимо баталий рисовал также пейзажи, животных и жанровые сцены во вкусе старинных голландцев. Кроме того, создавал эскизы для гобеленов — более семидесяти гобеленов мануфактуры Бове выполнены по его картинам. Его произведения, встречающиеся в галереях Парижа, Вены, Лондона и др., полны жизни и эффектны, но лишены единства и идейности. По информации столетней давности, в Лихтенштейнской галерее, в Вене, находится конный портрет императора Петра Великого работы Казановы. В Эрмитаже — «Корова на пастбище», «Бык на пастбище» и «Стадо, перешедшее через ручей».

Первым браком был женат на балерине Мари-Жанне Жоливе (1734—1773), второй раз женился на вдове Жанне Катерине Делашо (Delachaux). Брак оказался неудачным, и в 1783 году художник, поддерживаемый своим братом Джакомо, бросил жену и бежал из Парижа в Вену, где пользовался покровительством князя Линя и канцлера Венцеля Кауница. Казанова имел хорошие связи и богатых клиентов, но жил на широкую ногу, растратил все деньги, сделал много долгов и умер в бедности в своем доме около Мёдлинга в начале 19-го века.

В числе его учеников Никола-Антуан Тоне.

Сцены бедствий (серия из четырёх картин)

Другие картины

Источники 
 

Художники Франции
Художники Франции XVIII века
Художники-гобеленисты